Die Umaghlessi Liga 2012/13 war die 24. Spielzeit der höchsten georgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 10. August 2012 und endete im Mai 2013. Dinamo Tiflis gewann den 14. Meistertitel.

Vereine

Erste Runde 
In der ersten Saisonrunde spielen die 12 Vereine eine Doppelrunde aus. Die sechs bestplatzierten Vereine ziehen anschließend in die Meisterrunde ein, während die 6 schlechtplatziertesten Mannschaften zusammen mit den vier Besten der zweitklassigen Pirveli Liga die Abstiegsrunde ausspielen.

Tabelle

Kreuztabelle

Zweite Runde

Meisterschaftsrunde 
Die sechs bestplatzierten Vereine der ersten Runde erreichen die Meisterschaftsrunde, in der es neben der Meisterschaft auch um die internationalen Plätze im Europapokal geht. Dabei werden alle Ergebnisse aus der ersten Runde übernommen und eine weitere Doppelrunde ausgespielt.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Abstiegsrunde 
Die sechs schlechtplatziertesten Vereine der ersten Runde spielen in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt. Dabei werden alle Ergebnisse aus der ersten Runde übernommen und die Mannschaften spielen eine weitere Doppelrunde aus, nach der die beiden letztplatzierten Vereine in die Pirveli Liga absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Umaghlessi Liga auf der Seite des georgischen Fußballverbandes
 Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2012
Fußballsaison 2012/13